Пара Боб Брайан / Майк Брайан — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Даниэль Нестор и Ненад Зимонич — уступили уже на старте.

Посев 
Все сеянные пары начинают турнир со второго раунда.

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Четвертьфинал) 
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный ''(Второй раунд)

<ol start="5">
 Уэсли Муди /  Дик Норман ''(Второй раунд)
 Симон Аспелин /  Пол Хенли ''(Второй раунд)
 Лукаш Кубот /  Оливер Марах ''(Полуфинал)
 Марк Ноулз /  Бруно Соарес ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2010